Ву́лиця Достоє́вського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Достоєвського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Достоєвського — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Достоєвського — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Достоєвського — вулиця в місті Сміла.
 Вулиця Достоєвського — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Достоєвського — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Достоєвського — вулиця в місті Херсон.

 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Чорноморського козацтва у місті Балта.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Промислової у місті Берегове.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Уласа Самчука у місті Вінниця.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Довжок у місті Дніпро.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Героїв Чернігова у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Андрія Малишка у місті Ізмаїл.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Павла Загребельного у місті Ізюм.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Енді Воргола у місті Київ.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Академіка Степана Родіона у місті Ківерці.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Українських добровольців у місті Ковель.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Посульський узвіз у місті Лубни.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Латоричний двір у місті Мукачево.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Віталія Шкуренка у місті Павлоград.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Новоміська у місті Рівне.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Миру у місті Свалява.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Олеся Гончара в місті Сокиряни.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Павла Зайцева у місті Суми.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Ілярія Бриковича у місті Тернопіль.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Олени Теліги у місті Хмельницький.
 Вулиця Достоєвського — колишня назва вулиці Корнія Товстюка у місті Чернівці.

Вулиці, названі на честь людей